

Mythologie 
 Les Furies sont des divinités romaines persécutrices, correspondant aux Érinyes grecques.Les Furies sont trois vierges aux ailes rapides et coiffées de serpents nées du sang d'Uranus . Déesses de la vengeance, elles parcourent la surface de la terre en pourchassant sans relâche les criminels. Elles frappent de châtiments terribles: douleur, folie, sacrifice et même malédiction d'une famille entière. Oreste, meurtrier de sa mère, ne leur échappa pas.

Zoologie 
 Les espèces de chauve-souris de la famille des Furipteridae sont communément appelées furies.

Cinéma / Télévision 
 Furie (Fury), film américain de Fritz Lang, sorti en 1936 ;
 Furie (The Fury), film américain de Brian De Palma, sorti en 1978 ;
 Furie, film vietnamien de Lê Văn Kiệt, sorti en 2019 ;
 Furie, film français d'Olivier Abbou, sorti en 2019 ;
  de Constance M. Burge, diffusée entre 1998 et 2006. Apparition des Furies dans la Saison 4 Épisode 3 "Rage et Chagrin". Titre officiel "Hell Hath No Fury".

Littérature 
 , roman de l'écrivain américain John Farris publié en 1976 et ayant inspiré le film homonyme de Brian De Palma ;

 , roman de Salman Rushdie (2001) ;

 Furies déchaînées (Woken Furies), roman de science-fiction de l'écrivain britannique Richard Morgan publié en 2005.

Jeux vidéo
 God of War: Ascension, en tant qu'antagonistes.

Personnalités 
 Sidney J. Furie, producteur, réalisateur et scénariste canadien né en 1933.

Divers 
 Une furie est un coup spécial dans les jeux vidéo de combat ;
 Les Furies de Toronto sont une équipe féminine professionnelle de hockey sur glace canadienne.

Homonymie de titre